Von Summation ist die Rede in folgenden Zusammenhängen:

 Summe (in der Mathematik)
 Summationsgift (in Hinblick auf die Wirkung von Giften)
 Summation (Neurophysiologie)